Фелисиано (, ) — испанская и португальская фамилия. Известные носители:
 Фелисиано, Марко Антонио (род. 1951) — бразильский футболист, левый защитник.
 Фелисиано, Хосе (род. 1945) — пуэрто-риканский музыкант, гитарист-виртуоз, композитор и певец.
 Хосе Луис Фелисиано Вега, более известный как Фелисиано, Чео (1935 – 2014) — пуэрто-риканский композитор и певец, исполнявший музыку в стилях сальса и болеро.

Другое 
 Фелисиано — населённый пункт в Уругвае, в департаменте Дурасно.

См. также 
 Феличиано